Акберда (Акбирзе) ()

 Акберда — деревня в Альшеевском районе Башкортостана,
 Акберда — река в Зианчуринском районе Республики Башкортостан, приток Ускалыка.